Roter Hang steht für:

 Roter Hang (Rheinhessen), Weinlage in Rheinhessen
 Roter Hang (Kronberg im Taunus), Wohnsiedlung in Kronberg im Taunus
 Roter Hang, deutscher Name von Akasaka, Stadtteil von Tokio